Wilmington steht für folgende Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilmington (Delaware)
 Wilmington (North Carolina)
 Wilmington (Ohio)
 Wilmington (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien
 Wilmington (Greene County, Illinois)
 Wilmington (Will County, Illinois)
 Wilmington (Indiana)
 Wilmington (Massachusetts)
 Wilmington (Minnesota), im Houston County
 Wilmington (New York)
 Wilmington (Vermont)
 Wilmington Island im Chatham County, Georgia
 Wilmington Manor, Delaware
 New Wilmington, Pennsylvania
 South Wilmington im Grundy County, Illinois
 Wilmington Hundred im New Castle County, Delaware

im Vereinigten Königreich:
 Wilmington (Devon)
 Wilmington (Kent)
 Wilmington (East Sussex)

in Australien:
 Wilmington (South Australia)

Wilmington steht für folgende Personen:
 Spencer Compton, 1. Earl of Wilmington (um 1674–1743), britischer Politiker

Wilmington steht für folgende Bildungseinrichtungen:
 Wilmington College, in Wilmington, Ohio
 Wilmington University, New Castle, Delaware
 University of North Carolina at Wilmington, in Wilmington, North Carolina

Siehe auch:
 Wilmington Township
 Wilmington-Massaker in Wilmington, North Carolina